

Geografia

Francja 
 Barthe – miasto 
 La Barthe-de-Neste – miejscowość i gmina we Francji

Niemcy 
 Barthe – rzeka

Osoby 
 Félix Barthe – francuski minister sprawiedliwości
 Franck Barthe – francuski matematyk

Zobacz też 
 Barde
 Barth